Ел Перико има више значења:

 Ел Перико (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Перико (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Перико (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Перико (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Перико (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Перико (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Перико (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Перико (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Перико (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Перико, Ринкон дел Ваље (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Перико (Сан Николас Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Перико (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Перико (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Перико (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Перико (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Перико (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Перико (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Перико (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Перико (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику